O Salamansa Futebol Clube é um clube esportivo da aldeia de Salamansa na ilha de São Vicente, Cabo Verde.

Salamansa venceu o primeiro e único título da taça regional em 2016.

O clube foi fundado em 12 de julho de 2006, e comemora seu 17ª aniversário em 2023.

Logo
As cores de seu escudo são azul-escuro, branco e azul-celeste.

Títulos de futebol
Taça de São Vicente: 1
2015-16

Futebol

Regionais

Estatísticas
Melhor posição: 5a (regional)
Melhor posição na competições de copas/taças: 1a (regional)

Ligações externas
Salamansa Futebol Clube na Facebook

Liga Insular de São Vicente
Clubes de futebol fundados em 2006
Fundações em Cabo Verde em 2006